Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Дженніфер Капріаті з рахунком 6–1, 5–7, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  '''Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Іріна Спирля (1-ше коло)
  Каріна Габшудова (1-ше коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (1-ше коло)
 n/a
  Аманда Кетцер ''(1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Sydney International 1997 Draw

Sydney International
Sydney International 1997